Da Game of Life (engl. für „Das Spiel des Lebens“) ist
 ein Album von Totally Insane
 der Originaltitel des Kurzfilms Black Scarface